Шкели — деревня, Германовичский сельсовет Шарковщинского района Витебской области Белоруссии.
 Шкели — деревня, Ручайский сельсовет Шарковщинского района Витебской области Белоруссии.